Уизизилко има више значења:

 Уизизилко (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Уизизилко (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику